AVRO turneringen 1938 var en skakturnering med otte af tidens absolut stærkeste spillere, som foregik i Holland med det hollandske radioselskab Algemeene Vereeniging Radio Omroep som sponsor.

Turneringen blev spillet i ti hollandske byer på skift. Oprindeligt begyndte man at forberede turneringen i 1936, mens hollandske Max Euwe var verdensmester, og han havde indvilliget i at møde turneringsvinderen i en match. I mellemtiden tilbageerobrede Alexander Aljechin titlen, og han gav ingen garanti. Da Paul Keres vandt turneringen (på det indbyrdes resultat mod Reuben Fine), var Aljechin mere interesseret i en match mod Mikhail Botvinnik, men var dog ikke afvisende. Bl.a. på grund af 2. verdenskrig kom det dog aldrig til en match.

Efter verdenskrigen kom AVRO turneringen til at udgøre grundlaget for den turnering, hvor verdensskakforbundet FIDE skulle finde afløseren for den i 1946 afdøde verdensmester Alexander Aljechin.

Turneringstabel

Eksterne henvisninger 
 Side om AVRO 1938 

Skakturneringer
Sport i 1938